Odirlei De Souza Gaspar est un footballeur brésilien né le  à São Paulo. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie 

Plus communément appelé Gaspar, il termine meilleur buteur de la Challenge League lors de la saison 2007/2008, inscrivant .

Ancien joueur du FC Vaduz, il inscrit la bagatelle de 44 buts en 76 matchs en 2 saisons de Challenge League. Il participe grandement à la montée dans l'élite suisse du club de la principauté du Liechtenstein.

Carrière

Palmarès 
 Champion de Challenge League en 2008 avec le FC Vaduz

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur brésilien
Joueur du FC Malcantone Agno
Joueur du FC Lugano
Joueur du FC Vaduz
Joueur de l'AC Bellinzone
Joueur du FC Lausanne-Sport
Joueur du FC Chiasso
Joueur du FC Wohlen
Naissance en mai 1981
Naissance à São Paulo